Lordomyrma  — род муравьёв из подсемейства  (триба Stenammini).

Распространение 
Австралия, Юго-Восточная Азия, Китай, Япония, Меланезия, острова юго-западной части Тихого океана (Новая Каледония, Соломоновы, Фиджи).

Описание 
Усики состоят из 12 члеников. Мандибулы треугольной формы с 7 и более зубцами. Проподеальные шипики развиты. Клипеус с двумя бороздками.

Систематика 
Около 30 видов.  близок к родам  (Новая Гвинея) и  (Афротропика). 

Lordomyrma accuminata Stitz, 1912
 
 
 
 =   
 
  
 
 
 
Lordomyrma curvata Sarnat, 2006
Lordomyrma desupra Sarnat, 2006
Lordomyrma diwata Taylor, 2012
Lordomyrma emarginata Taylor, 2012
 
 
Lordomyrma hmong Taylor, 2012
Lordomyrma idianale Taylor, 2012
 
Lordomyrma lakshmi Taylor, 2012
 
Lordomyrma levifrons (Mann, 1921)
Lordomyrma limatula Taylor, 2012
 
Lordomyrma polita (Mann, 1921)
 
Lordomyrma reticulata Lucky & Sarnat, 2008
 
 
 
 
 =
Lordomyrma stoneri (Mann, 1925)
 
Lordomyrma sukuna Sarnat, 2006
Lordomyrma taylori Bharti & Ali, 2013
 
 
 
 
 
Lordomyrma vanua Lucky & Sarnat, 2008
Lordomyrma vuda Sarnat, 2006

Примечания

Литература 
 . doi: 10.1111/j.1365-2699.2009.02242.x
 Taylor, R.W. 2012: Ants of the genus Lordomyrma Emery (2) The Japanese L. azumai (Santschi) and six new species from India, Viet Nam and the Philippines (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Zootaxa 3282: 45-60.

Мирмицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Карлом Эмери